Hommes, gemeente in het Franse departement Indre-et-Loire
 Jan Rudolf Hommes (1918-1991), Nederlandse jurist, nationaalsocialist en ambtenaar